Barjac (Ariège) – comune francese
 Barjac (Gard) – comune francese
 Barjac (Lozère) – comune francese